Dans la mythologie abénaquise, Az-ban (aussi appelé Azeban) est une créature espiègle qui a la forme d'un raton laveur ou d'un carcajou.

Notes et références

Liens externes 
 . 

Créature de la mythologie amérindienne
Mythologie abénaquise